Nagy Tibor (1910–1995) régész
 Nagy Tibor (1913–1978) újságíró
 Nagy Tibor (1924–2017) jogász, egyetemi tanár
 Nagy Tibor (1925–1985) orvos, ideggyógyász
 Nagy Tibor (1933) műszaki író
 Nagy Tibor (1945) zeneszerző; említik még: Nagy Tibor Magnus
 Nagy Tibor (1947) kajakozó, edző
 Nagy Tibor (1958) labdarúgó (Videoton)
 Nagy Tibor (1962) válogatott labdarúgó
 Nagy Tibor (1971) pedagógus
 Nagy Tibor (1991) U19-es válogatott labdarúgó
 Nagy Tibor (?) gyorsasági autóversenyző
 Nagy Tibor tiszaeszlári polgármester, a MIÉP elnöke

hasonló
 Nagy Tibor Gyula (1941–1999) pedagógus, minisztériumi főosztályvezető
 Szemenyey-Nagy Tibor (1953) szobrász
 Erky-Nagy Tibor (1956) tipográfus, helytörténész
 Nagy Attila Tibor (1975) politikai elemző, a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársa